Get Back (canção de Demi Lovato)
 Get Back (canção de The Beatles)
 Get Back (ASAP) - uma canção da cantora romena Alexandra Stan
 The Beatles: Get Back - documentário de 2021

Desambiguação